Никола Јурин је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|1
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|2
|1
|2
|5
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|3
|3
|9
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970. е_
|-
| 1971. || Леваци (ТВ серија) || /
|-
| 1972. || Звезде су очи ратника || /
|-
| 1979. || Осма офанзива (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980. е
|-
| 1981. || Светозар Марковић (ТВ серија) || /
|-
| 1987. || -{Tempi di guerra}- || /
|-
| 1988. || Инат (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990. е
|-
| 1991. || Мој брат Алекса || /
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) || Таст Пере Шантића
|-
| 1993 1996. || Срећни људи (ТВ серија) || Декан / Господин у ГСП-у / Судски извршитељ
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци